John Case ist der Name folgender Personen:

* John Case (Philosoph) (~ 1546–1600), englischer Philosoph und Musikexperte
 John Case (Leichtathlet) (1889–1975), US-amerikanischer Hürdenläufer